Коавила има више значења:

 Коавила
 Коавила (Зарагоза, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Коавила (Зарагоза, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Коавила (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Коавила (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Коавила (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Коавила, Бреча 126 де Сур 89 а Сур 91 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Коавила (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коавила (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коавила, Санта Тереса Коавила (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику